Березниківська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні

 Березниківська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Ємільчинський район
 Березниківська сільська рада — Закарпатська область, Свалявський район

Див. також 
 Березняківська сільська рада